Виткевич () — польская фамилия.

Известные носители 
 Виткевич, Виктор Витольдович (1917—1972) — советский радиоастроном.
 Виткевич, Витольд Игнатьевич (1888—после 1970) — русский учёный-метеоролог.
 Виткевич, Николай Дмитриевич (1919—1998) — учёный-химик, кандидат наук, доцент.
 Виткевич, Роман (1886—1941) — польский инженер-механик, профессор Львовской политехники.
 Виткевич, Станислав Игнаций (1885—1939) — польский писатель, художник и философ.
 Виткевич, Ян Викторович (1808—1839) — русский офицер, путешественник и исследователь Средней Азии, дипломат, первый российский посланник в Кабуле.